Pacheco est un nom de famille castillan et portugais.

Pacheco est une noble lignée originaire de la péninsule ibérique.

Onomastique 
Le patronyme Pacheco vient peut-être du nom d'origine ibère Paciæcus ou Paciæco ou Pacieco cité dans les Lettres de Cicéron. Il s’agit de la première personne probable ayant porté ce nom, mentionnée sous le nom de Junius Paciecus, général romain envoyé par Jules César dans la péninsule ibérique.

Patronyme 

 Ana Maria Pacheco (1943-), artiste brésilienne ;
 Abel Pacheco (1933-), ancien président du Costa Rica ;
 Alfredo Pacheco (1982-2015), footballeur salvadorien ;
 Ana Maria Pacheco (1943-), sculptrice, peintre et graveuse brésilienne ;
 Antonio Pacheco (1976-), footballeur uruguayen ;
 António Pacheco (1966-), footballeur portugais ;
 Duarte Pacheco Pereira (1460-1533), explorateur, cosmographe et guerrier portugais ;
 Edgar Pacheco (1977-), footballeur portugais ;
 Edgar Iván Pacheco (1992), footballeur mexicain
 Fernando Castro Pacheco (1918-2013), peintre mexicain ;
 Fernando José Magalhães Pacheco Filho (1983-), handballeur brésilien ;
 Fernando Pacheco (1992-), footballeur espagnol ;
 Francisco Pacheco (1564-1644), peintre espagnol ; 
 Gregorio Pacheco Leyes (1823-1899), homme politique bolivien ; 
 Isiah Pacheco (1999-), joueur américain de football américain ;
 Jaime Pacheco (1958-), footballeur portugais ;
 Joaquim Pacheco (1926-), footballeur portugais ;
 Joaquín Francisco Pacheco (1808-1865), homme politique espagnol ;
 Johnny Pacheco (1935-2021), musicien, compositeur, arrangeur, producteur et directeur musical dominicain ;
 Jon Pacheco (2001-, footballeur espagnol ;
 José Emilio Pacheco (1939-2014), écrivain, poète, essayiste et traducteur mexicain ;
 Juan Pacheco (1419-1474), premier marquis de Villena ; 
 Juan Bautista Pacheco (1550-1614), jésuite espagnol ; 
 Luiz Pacheco (1925-2008), écrivain, éditeur et critique littéraire portugais ;
 María Pacheco (1496-1531), meneuse de la rébellion des Communautés de Castille ;
 María Mercedes Pacheco (1976-), actrice équatorienne ;
 Mercedes Pacheco (1978-), gymnaste artistique espagnole ;
 Miguel Pacheco (1931-2018), coureur cycliste espagnol ;
 Pablo Pacheco (?-?), footballeur péruvien ;
 Pedro Pacheco (1984-), footballeur luso-canadien ;
 Pedro Pacheco de Villena (1488-1560), cardinal espagnol
 Rafael Pacheco (1954-), astronome amateur espagnol.

Toponyme 

 General Pacheco, ville industrielle argentine, dans la banlieue de Buenos Aires ;
 Torre-Pacheco, ville d'Espagne ;
 Île Pacheco, île chilienne ;
 Pacheco, localité de Californie ;
 Col Pacheco, col routier américain dans le comté de Santa Clara, en Californie.

Médecine 
 La Maladie de Pacheco est une maladie causée par un Herpesviridae.

Infrastructure 
 L'Hospice Pachéco est un ancien hospice bruxellois.

Notes et références 

Patronyme hispanique
Patronyme portugais